Фантазия може да се отнася за:
 Фантазия – синоним на въображение
 Фантазия (психология) – термин в психологията
 Фантазия (музика) – термин в музиката
 Фантазия (Магреб) – демонстрация с коне
 Фантазия (филм) – американски филм от 1940 година